Coull steht für:
 Coull (Aberdeenshire), eine Burg in der schottischen Grafschaft Aberdeenshire

Coull ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Coull (1931), schottischer Bauingenieur und Hochschullehrer
 Cynthia Coull (1965), kanadische Eiskunstläuferin
 Gary Coull (1954–2006), chinesischer Banker 
 Robert Coull (* 1966), ehemaliger britischer Radrennfahrer